Colleen Bell (1967) – ambasciatrice statunitense
 Colleen Bell (...) – pattinatrice a rotelle statunitense